Damásio ist:

 Damásio (Brasilien), eine Ortschaft in der Gemeinde Tutóia im Bundesstaat Maranhão im Nordosten von Brasilien

Damásio ist der Familienname folgender Personen:

 António R. Damásio (* 1944), portugiesischer Neurowissenschaftler
 Hanna Damásio (* 1942), portugiesische Neurowissenschaftlerin